Örs socken kan avse:

Örs socken, Dalsland
Örs socken, Småland